Оманидзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Оманидзе, Лаша Мурманович (род. 1994) — российский и грузинский футболист.
 Оманидзе, Мурман (род. 1936) — грузинский политик, бывший министр иностранных дел Грузии.